Die Handball-Bundesliga 1998/99 war die 21. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 33. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 12. September 1998 und endete mit dem letzten Spieltag am 2. Mai 1999.

Saisonverlauf 
16 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1999. Aufsteiger zur neuen Saison waren die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, der VfL Bad Schwartau und der TuS Schutterwald. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 25. Mal statt.

Deutscher Meister 1999 wurde zum achten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Da die Saison der Bundesliga 1999/2000 mit 18 Mannschaften startete, musste keine Mannschaft in die 2. Bundesliga absteigen. Der TV Niederwürzbach zog seine Mannschaft zum Saisonende in den Landesverbandsbereich zurück. Zum fünften Mal in der Geschichte der Bundesliga nach 1974/75, 1975/76, 1996/97 und 1997/98 wurden Relegationsspiele ausgetragen: Dabei konnte sich der Erstligist TuS Schutterwald gegen den Zweitligisten SG VfL/BHW Hameln behaupten und verblieb in der ersten Bundesliga.

In 240 Spielen fielen mit insgesamt 11.768 Toren (ø 49 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 1,4 Tore weniger als in der Saison 1997/98. Dabei gab es 159 Heimsiege, 21 Unentschieden und 60 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 1. Spieltag mit 36:13 gegen den HC Wuppertal. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 12. Spieltag die Mannschaft des TBV Lemgo mit 19:38 beim TuS Schutterwald. Das torreichste Spiel fand am 25. Spieltag zwischen dem THW Kiel und dem VfL Bad Schwartau statt und endete 39:29. Das waren 19 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TuS Nettelstedt (1×), TSV GWD Minden (1×), TBV Lemgo (6×), SG Flensburg-Handewitt (10×), und der THW Kiel (12×). Torschützenkönig wurde mit 228/27 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.

Den zum 25. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich ebenfalls die Mannschaft der THW Kiel.

Außerdem gewann der SC Magdeburg den EHF-Pokal und die SG Flensburg-Handewitt den City-Cup.

Statistik

Abschlusstabelle 

*Der TV Niederwürzbach zog seine Mannschaft zum Saisonende in den Landesverbandsbereich zurück.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele wurden zwischen dem 16. der Bundesliga, TuS Schutterwald, und dem Zweitligisten SG VfL/BHW Hameln ausgetragen.

Damit verblieb der TuS Schutterwald in der Bundesliga.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1998/99 gewann die Mannschaft des THW Kiel. Sie besiegte im Finale die Mannschaft des TBV Lemgo mit 28:19.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1998/99

1998
Handballsaison 1998/99